Cупрефе́кт() — термин, обозначающий во Франции одновременно и функцию (чиновник высокого уровня, служащий под руководством префекта), и звание члена корпуса префектов. Статус супрефекта установлен указом № 64-260 от 14 марта 1964 года.

История 
Должности супрефектов округов были введены Наполеоном (законом от 17 февраля 1800 года) одновременно с должностями префектов. В каждом округе был один супрефект. Первоначально в столичном округе департамента функции, присущие супрефекту, выполнял префект.

Постановление от 6 апреля 1811 г. установило по одному супрефекту в каждом округе, в том числе в столице департамента.

Указом от 20 декабря 1815, в целях экономии, функции супрефекта округа столицы департамента и генерального секретаря префектуры объединяются.

Генеральные секретари префектур упразднены указом 1 августа 1817 года и восстановлены указом 1 мая 1820 года.

Набор кадров и карьера 
Обычно супрефектами становятся выходцы из среды государственных чиновников, закончивших Национальную школу администрации (ЭНА). Супрефекты выбираются из государственных чиновников министерства внутренних дел.

Функции 
Супрефект возглавляет территориальную супрефектуру, расположенную в административном центре округа. Супрефект — представитель префекта в административном округе. Префекты делегируют супрефектам полномочия в пределах своей компетенции. Супрефект может выполнять ряд функций:
 Супрефект округа, исполняющий историческую функцию, признаваемую общественностью, является представителем государства в округе. На уровне округа руководит деятельностью коммун, входящих в состав данного округа, окружной полицией, инженерными службами, ведает составлением избирательных списков и др.
 Генеральный секретарь префектуры, управляющий персоналом и ресурсами префектуры, а также, за исключением особых случаев, супрефект административного центра округа.
 Руководитель кабинета префекта, осуществляющий помощь префекту в деятельности по координации полиции и жандармерии, аварийно-спасательных служб, а также в предотвращении и урегулировании кризисов и исключительных ситуаций.
 Заместитель генерального секретаря префектуры.
 Супрефект, руководящий проведением городской политики.

Форма 

Форма служащих, входящих в корпус префектов, была модифицирована постановлением генерала де Голля (1 августа 1945 года), вводящим полную парадную форму, включающую двууголку, мундир с эполетами и шитьём на рукавах, чёрный шёлковый пояс с золотыми кистями и шпагу.
В настоящее время действует три вида формы:
 наряд для церемоний, включающий мундир с эполетами и шитьём на рукавах, форменные брюки с лампасами серого шёлка;
 наряд для летних церемоний (в частности, для сотрудников зарубежных префектур) аналогичный вышеописанному, но белый и с белыми туфлями;
 вечерний наряд (мундир с эполетами и шитьём на рукавах, белый пикейный жилет, форменные брюки с золотыми лампасами).

Обшлага рукавов мундира супрефекта украшены вышивкой в виде гирлянды переплетающихся дубовых и оливковых ветвей.

На поле эполета супрефекта вышиты оливковые листья.

Кокарда фуражки супрефекта украшена гирляндой переплетающихся дубовых и оливковых ветвей.

Примечания

Литература 
 Словарь иностранных слов. — 5-е изд. стереотип. — М.: Рус. яз.-Медиа; «Дрофа». 2008. — 817 с.
 Большая Советская Энциклопедия (в 30 томах). Гл. ред. А. М. Прохоров. Изд. 3-е. М., «Советская Энциклопедия». 1976. Т. 25, 600 с.

Ссылки 
 Указ № 64-260 от 14 марта 1964, определяющий статус супрефектов (текст на французском языке)

История Франции
Административное право Франции